Faïza Kefi (1949-), femme politique tunisienne.
 Kacem Kefi (1945- 2018), chanteur et compositeur tunisien.
 Mouldi Kefi (1946-), diplomate tunisien.
 Rym Kefi (fin des années 1970-), chercheuse tunisienne en anthropologie moléculaire et génétique.
 Ridha Kéfi, journaliste tunisien actif depuis 1982.
 Sonia Kéfi, chercheuse française en écologie.